Шлиссельбург

 Шлиссельбург — город (с 1780 года) в России, в Кировском районе Ленинградской области. 
 «Шлиссельбург» — русский 28-пушечный фрегат, спущенный на воду в 1704 году.
 «Шлиссельбург» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, спущенный на воду в 1714 году.
 «Шлиссельбург» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, спущенный на воду в 1751 году, участник Семилетней войны.